Live from the Royal Albert Hall — первый и единственный, на данное время, концертный альбом американской инди-рок группы The Killers, выпущен 10 ноября 2009 года в Великобритании, Канаде, России, Китае, Европе и США. На альбоме записаны выступления в Альберт-холл, а также несколько видео с фестивалей.

Обложка альбома была создана Полом Норманселлом, который так же создал ряд обложек для синглов с альбома Day & Age.

Live from the Royal Albert Hall был номинирован в категории лучшее DVD на премию NME Awards.

Список композиций

Форматы 
 Дивидибокс (подарочные и эксклюзивные издания)
 DVD Диджипак
 CD Диджипак

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы The Killers
Концертные альбомы 2009 года